Kiechl ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Kiechl (1804–1893), österreichischer Jurist, Politiker und Landeshauptmann von Tirol